Габов — фамилия.
 Габов, Александр Григорьевич (1912—1941) — советский коми поэт.
 Габов, Андрей Владимирович (род. 1973) — российский юрист, специалист в области гражданского права, член-корреспондент РАН (2016).
 Габов, Владислав (род. 1987) — латвийский футболист, защитник.
 Габов, Евгений Григорьевич (1922—2001) — майор, Герой Советского Союза.
 Габов, Николай Николаевич (1919—1982) — Герой Советского Союза.